L'Escorte peut désigner :
 L'Escorte (La scorta) de Ricky Tognazzi sorti en 1993 ;
 L'Escorte, bande dessinée de Morris et Goscinny publiée en album en 1966 ;
 L'Escorte, film de Denis Langlois sorti en 1996 ;
 L'Escorte, titre français du film américain The Wedding Date de Clare Kilner sorti en 2005.

Voir aussi